Désigne deux châteaux, en France :
 Château des Étangs, à Massignac, en Charente,
 Château des Étangs, à Saint-Vincent-du-Lorouër, dans la Sarthe.

 Voir aussi :
 Ancien château des Étangs (Bossée)
 Château de l'Étang